Die Sarasota Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. April 2013 in Sarasota in den Vereinigten Staaten stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf grünem Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. April bis 15. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 26 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Lim Yong-kyu
 Ilija Bozoljac
 Alex Kuznetsov
 Jeong Suk-young

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Sarasota